Dmitri Aleksandrovitch Megalinski - en  - (né le  à Perm en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Molot Prikamie Perm, il débute dans la Superliga avec le Lokomotiv Iaroslavl en 2004. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2005 dans la Ligue nationale de hockey par les Sénateurs d'Ottawa en , en .

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=3|2003-2004 || HK Voronej || Vyschaïa Liga ||42 ||4 ||8 ||12 ||159 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Lokomotiv Iaroslavl 2 || Pervaïa liga ||11 ||0 || 4|| 4|| 16||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Lokomotiv Iaroslavl || Superliga ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2|2004-2005 || Lokomotiv Iaroslavl || Superliga ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Lokomotiv Iaroslavl 2 || Pervaïa liga ||30 ||6 || 12|| 18|| 82||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2|2005-2006 || Lokomotiv Iaroslavl || Superliga ||20 ||0 ||1 ||1 ||8 ||8 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
| Lokomotiv Iaroslavl 2 || Pervaïa liga ||12 ||4 || 10|| 14|| 6||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Khimik Voskressensk || Vyschaïa Liga ||33 ||4 ||7 ||11 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Vitiaz Tchekhov || Superliga ||25 ||2 ||8 ||10 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Vitiaz Tchekhov || KHL ||52 ||2 ||5 ||7 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Vitiaz Tchekhov || KHL ||52 ||4 ||16 ||20 ||98 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Vitiaz Tchekhov || KHL || 27|| 0|| 3|| 3|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 46|| 2|| 9|| 11|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Metallourg Novokouznetsk || KHL || 38|| 5|| 9|| 14|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2013-2014|| HK Spartak Moscou || KHL || 19|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 28|| 4|| 5|| 9|| 22|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2014-2015|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 40|| 3|| 6|| 9|| 22|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2015-2016|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 45 || 5 || 11 || 16 || 18 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2016-2017|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 52 || 5 || 4 || 9 || 63 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 26 || 1 || 5 || 6 || 18 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2018-2019 || Metallourg Novokouznetsk || VHL || 34|| 1|| 10|| 11|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Severstal Tcherepovets || KHL || 10 || 1 || 1 || 2 || 31 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || TuTo Hockey || Mestis|| 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HC Red Star Kunlun || KHL || 5 || 0|| 1|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Arlan Kokchetaou || Kazakhstan || 6 || 1|| 0|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2005 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 0|| 1|| 1|| 4|| +4||align="left"| Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en avril 1985
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du TuTo Turku
Joueur du HC Red Star Kunlun